Jack Shea peut désigner :
 Jack Shea (1910-2002) est un patineur de vitesse américain médaillé d'or aux jeux olympiques de 1932 ;
 Jack Shea (1913-1972), acteur ;
 Jack Shea (1928-2013) est un réalisateur américain.